Victor (Montana) — região censitária
 Victor (Colorado) — cidade no estado de Colorado
 Victor (Idaho) — cidade no estado de Idaho
 Victor (Iowa) — cidade no estado de  Iowa
 Victor (álbum) — de Alex Lifeson

Outros 
 Victor/Victoria — filme estadunidense de 1982
 Victor & Leo — dupla sertaneja brasileira
 Handley Page Victor — avião britânico de bombardeio e reabastecimento em voo

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música